Het Eurovisiesongfestival
 Euro-vision (nummer), de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival van 1980